Boscia (plant) - geslacht van planten
 Boscia (zeepokken) - geslacht van zeepokken